Warwick Avenue (metrostation) - Een Londens metrostation
 Warwick Avenue (single) - Een single uit 2008 van de Britse zangeres Duffy